Рэйнбоу-Бридж — национальный памятник в Юте, США.
 Rainbow Bridge — пятый альбом Джими Хендрикса, выпущенный в октябре 1971 года.